Horst kan syfta på:

 Horst –  ett geologiskt fenomen
 Horst (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Horst (Holstein) – en kommun i Schleswig-Holstein 
 Horst, Lauenburg – en kommun i Schleswig-Holstein
 Horst, Sundhagen – en ort i Mecklenburg-Vorpommern
 Horst aan de Maas – en kommun i provinsen Limburg i Nederländerna
 Jørn Lier Horst (1970–), en norsk kriminalförfattare och polis